Efron est un patronyme notamment porté par :
 Ariadna Sergejewna Efron, peintre et écrivaine russe
 Bradley Efron, statisticien américain
 Inés Efron, actrice argentine
 Sergueï Efron, journaliste russe
 Zac Efron, acteur et producteur américain

Voir aussi 
 Encyclopédie Brockhaus et Efron
Patronyme juif